

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Grabniak – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin 
 Grabniak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew 
 Grabniak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre
 Grabniak – część wsi Dybki w woj. mazowieckim, w pow, ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Grabniak – osada w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Szulborze Wielkie
 Grabniak – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński

Inne 
 Grabniak – dawna osada w obecnym w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim